Termenul buffalo sau Buffalo, care a desemnat inițial bizonul american, se poate referi la una din noțiunile, companiile, produsele sau localitățile următoare

Comitate din Statele Unite ale Americii

 Vedeți Comitatul Buffalo (dezambiguizare)

Districte (civile sau de alt tip) din Statele Unite ale Americii

 Vedeți Districtul Buffalo (dezambiguizare)

Localități din Statele Unite ale Americii

 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;

 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
 Buffalo, statul ;
respectiv

 Buffalo Grove, statul ;

Pește
 Ictiobus, un gen din America de Nord, cunoscut sub numele de buffalo

Alte utilizări 

 Bizonul, inclusiv bizonul american
 Buffalo Technology, un producător de computere japonez
 , o marcă germană de pantofi 
 Buffalo Springfield, o formație nord americană
 , o formație de hard-rock australiană
 Brewster F2A Buffalo, un avion de vânătoare nord american
 Buffalo Mine Protected Vehicle, un autovehicul detector de mine
 American Buffalo, o monedă de aur nord americană

Vezi și 

 Comitatul Buffalo (dezambiguizare)
 Districtul Buffalo (dezambiguizare)

Nume proprii